A 2012. évi nyári olimpiai játékok az íjászat férfi csapat versenyszámát július 27. és 28. között rendezték a Lord´s Cricket Groundban.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:

216 nyílvesszős selejtező

24 nyílvesszős mérkőzés

A versenyen új világ- és olimpiai rekord született:

216 nyílvesszős selejtező

Eredmények 
A rövidítés jelentése a következő:
 WR: világrekord

Selejtező 

* – A két csapat közötti holtversenyt a több tízes találat döntötte el.

Tábla

Források 

Íjászat a 2012. évi nyári olimpiai játékokon